«Gravity Happens» () — третій студійний альбом американської поп-рок-співачки Кейт Вогель. В США реліз відбувся 19 травня 2011.

Список пісень

Розширене видання

Чарти

Примітки 

Альбоми Кейт Вогель